Hear'Say – gruppo musicale britannico
 Hearsay – album di Alexander O'Neal del 1987
 Heresay – album di Paul McCandless del 1988
 Hearsay – singolo di Alexander O'Neal del 1989 estratto dall'omonimo album
 Hearsay – singolo dei Soul Children del 1972

Pagine correlate 
 Heresy